In My Life (The Beatles) - een lied van The Beatles
 In My Life (George Martin) - een album van producer George Martin
 In My Life (The Rasmus) - een single van The Rasmus
 In My Life (film) - Amerikaanse TV-film